Sint-Lievenscollege (Antwerpen)
 Sint-Lievenscollege (Gent)